Rywalizacja w wadze do 73 kg mężczyzn w judo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 została rozegrana 9 sierpnia na obiekcie Carioca Arena 2.

W zawodach wzięło udział 36 zawodników z 36 krajów.

Mistrzem olimpijskim w judo w tej kategorii wagowej został pochodzący z Japonii Shōhei Ōno, drugie miejsce zajął azer Rustam Orujov, a brązowy medal wywalczyli; reprezentant Gruzji Lasza Szawdatuaszwili oraz reprezentant Belgii Dirk Van Tichelt.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza finałowa

Repasaże

Finał

Linki zewnętrzne 
 
 

Judo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016